DDR-Fußball-Oberliga 1987/1988 var Östtysklands högstadivision i fotboll för herrar den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Berliner FC Dynamo.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1987/1988
1987 i Östtyskland
1988 i Östtyskland
1987/1988